Zespół TORCH
 Zespół pseudo-TORCH
 Operacja Torch
 The Marina Torch
 Human Torch – Johnny Storm / Ludzka Pochodnia